Słomowo est le nom :

Toponymie 

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Słomowo, dans le powiat d'Oborniki ;
 du village de Słomowo, dans le powiat de Września.

 dans d'autres voïvodies :
 du village de Słomowo, dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie ;
 du village de Słomowo, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie.